Pemzashen är en ort i Armenien.   Den ligger i provinsen Sjirak, i den västra delen av landet,  kilometer nordväst om huvudstaden Jerevan. Pemzashen ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Pemzashen är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydost om Pemzashen. Närmaste större samhälle är Maralik,  kilometer väster om Pemzashen.

Trakten runt Pemzashen består i huvudsak av gräsmarker. Runt Pemzashen är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Sjirak